Osawa ou Ōsawa peuvent faire référence à : 
 Eiji Osawa (né en 1935), professeur en chimie numérique, connu pour sa prédiction de l'existence du Buckminsterfullerène.
 Masaaki Ōsawa (né en 1946), homme politique japonais.
 Shinichi Osawa (né en 1967), artiste japonais de musique électronique.
 Takao Ōsawa (né en 1968), acteur japonais.
 Osawa Gakiu (1890-1953), peintre japonais.

 (19310) Osawa, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme japonais